Нафтова вулиця — назва вулиць у деяких містах України та інших країн колишнього СРСР.

Нафтова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Нафтова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Нафтова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Нафтова вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Нафтова вулиця — вулиця в місті Мінськ.

Нафтова вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Нафтова вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Нафтова вулиця — вулиця в місті Саратов.
 Нафтова вулиця — вулиця в місті Сизрань.

Вулиці